gromada Święta Katarzyna (powiat kielecki)
 gromada Święta Katarzyna (powiat wrocławski)